HMS Shark (engl.: Hai) ist der Name mehrerer britischer Kriegsschiffe:

 HMS Shark (1894) war ein Zerstörer der Rocket-Klasse. Das Schiff lief 1894 vom Stapel und wurde 1911 abgebrochen.
 HMS Shark (1912) war ein Zerstörer der Acasta-Klasse. Das Schiff lief 1912 vom Stapel und sank am 31. Mai 1916 in der Skagerrakschlacht.
 HMS Shark (1918) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1918 vom Stapel und wurde 1931 außer Dienst gestellt.
 HMS Shark (N54) war das Typschiff der Shark-Klasse. Das U-Boot lief 1934 vom Stapel und sank am 6. Juli 1940.
 HMS Shark (G03) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1943 vom Stapel, wurde 1944 an Norwegen übergeben und in Svenner umbenannt. Die Svenner wurde bei der alliierten Landung in der Normandie am 6. Juni 1944 von deutschen Torpedobooten versenkt.

Shark